Суперкубок Англії з футболу 1978 — 56-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 1978 року між чемпіоном Англії «Ноттінгем Форест» та володарем кубка країни «Іпсвіч Таун».

Учасники

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballsite

1978
Англія
Серпень 1978
1978 в англійському спорті